Formenti – azienda italiana
 Ernesto Formenti – pugile italiano
 Francesco Formenti – politico italiano
 Matteo Formenti – cestista italiano

Pagine correlate 

Carlo Formenti
Formento